Кратка или Доња хронологија једна је од хронологија древног Блиског истока. Кратка хронологија је данас најчешће коришћена хронологија за датирање владавина краљева старог истока. Средња хронологија касни 64 година у односу на кратку хронологију.

Рано бронзано доба

Краљеви Ебле

Сумерски владари

Трећа династија Урука

Акадско царство

Гути

Друга династија Лагаша

Пета династија Урука

Сумерско-акадско царство

Средње бронзано доба

Исин

Ларса

Старовавилонско царство

Прва приморска династија

Старо хетитско краљевство

Касно бронзано доба

Трећа вавилонска (каситска) династија

Митани

Средњоасирски период

Ново хетитско краљевство

Угарит

Гвоздено доба

Друга династија Исина

Средњоасирски период

Вавилонски краљеви (V-IX династија)

Новоасирски период

Вавилонски краљеви (Асирска династија)

Види још 
 Хронологија древног Блиског истока

Литература 
 Schwartz, Glenn . "Problems of Chronology: Mesopotamia, Anatolia, and the Syro-Levantine Region". In Aruz, Joan; Benzel, Kim; Evans, Jean M. Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C. Metropolitan Museum of Art. 
 Newgrosh, Bernard . Chronology at the Crossroads: The Late Bronze Age in Western Asia. .
 Van De Mieroop, Marc . A History of the Ancient Near East ca. 3000 - 323 BC. Wiley-Blackwell. .

Хронологија
Историја Блиског истока
Месопотамија
Асирско краљевство
Вавилонија
Сумер